Отто Хёфлер (, 10 мая 1901, Вена — 25 августа 1987, Вена) — немецкий и австрийский историк-медиевист, сотрудник Аненербе.

Биография

Становление академической карьеры 
Сын профессора психологии Алоиза Хёфлера (1853—1922). Мать, Августина Дорнхёфер, родом из Баварии. Происходил из правоконсервативной бюргерской семьи. Изучал скандинавистику и германистику сначала в Венском университете, затем в Лундском университете, Базеле и Киле. В 1926 г. защитил кандидатскую, в 1931 г. — докторскую диссертацию. Долгие годы преподавал немецкий язык в Уппсальском университете.

Карьера при нацистах 
Со студенческих лет состоял в националистических организациях. В 1922 г. вступил в СА. В 1935—1938 гг. профессор германской древней истории и германской филологии в Кильском университете. Его теории о государствообразующей силе мужских союзов заинтересовали руководство СС, и в 1936 г. Хёфлер стал экспертом в Имперском институте новой истории Германии. В 1937 г. стал членом НСДАП. В том же году начал сотрудничать в Аненербе. В годы войны Хёфлер работал над проектом «Задачи науки во время войны». С 1943 г. руководитель Германского научного института в Копенгагене. В 1938—1945 гг. также профессор нордистики, германского фольклора и германистики в Мюнхенском университете.

После войны 
В 1945 г. Хёфлеру было запрещено работать по профессии, однако затем его вновь пригласили в Мюнхенский университет. В 1957 г. он перешёл в Венский университет, где до 1971 г. был заведующим кафедрой германских языков и древнегерманской литературы.

Творчество 
Ученик Рудольфа Муха (1882-1936). 
Согласно А. В. Хрякову: "В основу своей диссертации «Культовые тайные союзы германцев» О. Хефлер положил народные сказания о так называемой «дикой охоте» и связанные с ними представления о существовании среди германцев тайных «мужских союзов»... По мнению О. Хефлера, германцы вошли в мировую историю лишь благодаря своим завоеваниям и созидательным государственническим способностям и не удивительно, что выражением их воинственной сущности являлся бог Вотан".

По оценке А. В. Хрякова: "Работы Хефлера обращают на себя внимание широтой замысла, отсутствием боязни делать глобальные выводы, присутствием разнообразной источниковой базы, сочетающей в себе как литературные, так и архивные источники. Он в совершенстве владел материалом мифов, саг, сказок, причем не только северо- и юго-европейских, но также африканских и азиатских. При этом его ни в коем случае нельзя назвать позитивистом, ему претило простое коллекционирование фактов и сосредоточенность на единичных явлениях культуры, более всего он стремился не просто к пониманию, а к интуитивному проникновению в суть изучаемых явлений".

В то же время, как отмечает А. В. Хряков, будучи адептом теории германского континуитета - занимаяясь установлением якобы имеющейся сущностной связи между первобытными германцами и современными немцами, - Хёфлер полагал этот континуитет возможным только на расово-биологической основе - и (в изложении Хрякова) "лучше всего эта основа сохранилась у немцев. Присущие древним германцам специфические ритуальные переживания это выражение их принадлежности к высшей нордической культуре. В отличие от того же А. Допша, у О. Хефлера вопрос стоял не о равнозначности германской и римской культурной и государственной традиций, а об историческом первенстве германцев в Европе по отношению не только к славянам и кельтам, но и к римлянам". 

"Сегодня не у кого не вызывает сомнения тот факт, что О. Хефлер внес существенный вклад в идеологическое оправдание и укрепление национал-социализма, - констатирует А. В. Хряков. - Он не был нацистом из оппортунистических соображений как многие другие ученые, его приверженность нацистской идеологии была другого свойства, он был внутренне убежден не только в мировоззренческих основаниях, но и в практической необходимости национал-социализма. По словам одного из учеников Хефлера, после падения монархии в 1918 г. он верил в «восстановление Рейха в средневековом стиле», он считал что «Третий рейх сможет восстановить империю германцев, в которую должны будут войти скандинавы и жители Нидерландов» и именно эта вера привела его к Гитлеру и его движению".

Сочинения 
 Kultische Geheimbünde der Germanen, 1934 — nur Band 1 erschienen
 Das germanische Kontinuitätsproblem, Hamburg 1937
 Die politische Leistung der Völkerwanderungszeit, Neumünster 1939
 Germanisches Sakralkönigtum, 1952 — nur Band 1 erschienen
 Balders Bestattung und die nordischen Felszeichnungen, Wien 1952
 Das Opfer im Semnonenhain und die Edda, erschienen in Edda, skalden, Saga. Festschrift für Felix Genzmer. Heidelberg 1952.
 Goethes Homunculus, 1963
 Verwandlungskulte, Volkssagen und Mythen, 1973
 Theoderich der Große und sein Bild in der Sage, 1975
 Siegfried, Arminius und der Nibelungenhort, 1978
 Kleine Schriften. Ausgewählte Arbeiten zur germanischen Altertumskunde und Religionsgeschichte, zur Literatur des Mittelalters, zur germanischen Sprachwissenschaft sowie zur Kulturphilosophie und -morphologie, Hamburg 1992

Примечания 

Члены НСДАП
Австрийские нацисты
Члены Австрийской академии наук
Рунологи
Выпускники Базельского университета